Gemaal De Koekoek
 De Koekoek (Noordwijk)